Juliushof ist der Name folgender Orte:

 Juliushof (Hirschaid), ein Ortsteil von Hirschaid in Bayern
 Juliushof (Glebitzsch), ein früherer Ortsteil von Glebitzsch in Sachsen-Anhalt, heute Wüstung